

Geografia

Comunas da Itália 
 Riva presso Chieri — do Piemonte
 Riva del Garda — do Trentino-Alto Ádige
 Riva Ligure — da Ligúria
 Riva di Solto — da Lombardia
 Riva Valdobbia — do Piemonte
 Santa Teresa di Riva — da Sicília

Outros países 
 Riva Palacio — cidade de Chihuahua, México
 Riva (Maryland) — região censo-designada dos Estados Unidos
 Riva San Vitale — comuna do Ticino, Suíça

Outros usos 
 Lada Riva — modelo de automóvel russo
 Riva (banda) — pop jugoslava
 RIVA TNT2 —  acelerador gráfico 3D da nVidia 
 Riva (empresa) — fabricante de artigos de luxo em aço e prata

Desambiguações de topônimos